Existen calles con la denominación Sevilla o de Sevilla en varias poblaciones de todo el mundo:

España
 Calle Sevilla en Madrid.
 Calle Sevilla en Zafra (Sevilla).
Nicaragua
 Calle Sevilla en Managua.